Fotboll vid Stillahavsspelen 2015 kan avse:

Herrarnas turnering i fotboll vid Stillahavsspelen 2015
Damernas turnering i fotboll vid Stillahavsspelen 2015